Свјетска лига у одбојци 2015. је 26. издање Свјетске лиге на којој су учествовале 32 репрезентације које су се такмичиле по групама од 16. маја до 19. јула. 2015. Завршни турнир је одржан у Рио де Жанеиро, Бразил. Бранилац титуле је САД.

Квалификације 
 Нема квалификација
 Свих 28 репрезентација из 2014. године су директно квалификовани.
  и  су се квалификовале преко Европске лиге 2014. године
  се квалификовао преко Азијског купа 2014. године.
  се квалификовао преко Афричког првенства 2013. године.
  је замјенила Њемачку, која се повукла са турнира.

Квалификоване репрезентације

Систем такмичења 
 Ово прва Свјетска лига за 32 репрезентације у односу на прошлу годину када је учествовало 28 репрезентација. 
 Током првог круга репрезентације група од А до Е ће играти мечеве и код куће и у гостима, тако да ће у првом кругу једна репрезентација имати укупно 12. утакмица. Групе Ф и Х представљају два самостална турнира.
 Последња репрезентација прве групе ће следеће године бити у другој групи, а побједник друге групе ће следеће године учествовати у првој групи. Побједник треће групе ће напредовати у другу групу, док ће последња репрезентација групе два пасти на групу три.

Групе 
Група 1 је извучена 18. јула 2014. године, док су групе 2 и 3 извучене 31. октобра 2014. године. Након што се Њемачка повукла, Јапан ју је замјенио у групи Д, док је Венецуела дошла на мјесто Јапана у групи Х. Бројеви у заградама означавају мјесто те репрезентације на ФИВБ свјетској ранг листи објављеној 22. септембра 2014. године.

Састави репрезентација

Систем такмичења 
Ово је прва светска лига са 32 тима, пошто је имала 28 тимова у 2014, 18 тимова у 2013. и 16 тимова од 2001. до 2003.

Бодовање се додјељују на следећи начин:
 За побједу 3:0 или 3:1, побједник добија 3 бода, а поражени 0 бодова 
 За побједу 3:2 побједник добија 2 бода, а поражени 1 бод.

Интернационални круг 
Сва времена су по средњoевропском времену.

Група 1 
Домаћин групе 1 је Бразил, прва два тима из групе А и Б, и побједници друге групе квалификација ће се квалификовати у финални круг. Ако Бразил заузме прво или друго мјесто у групи, онда из те групе даље иду 3 репрезентације.

Група А

Трећа недеља 
 Мјесто: Аделејд арена, Аделејд, Аустралија
 Мјесто: Минеирињо, Бело Оризонте, Бразил

Четврта недеља 
 Мјесто: Сао Бернардо до Кампо, Бразил
 Мјесто: Адриатик арена, Пезаро, Италија
 Мјесто: Ланд Ровер арена, Болоња, Италија

Пета недеља 
 Мјесто: СПЕНС, Нови Сад, Србија
 Мјесто: Језоло, Италија
 Мјесто: Хала Пионир, Београд, Србија
 Мјесто: ПалаОлимпиа, Верона, Италија

Шеста недеља 
 Мјесто: СПЕНС, Нови Сад, Србија
 Мјесто: Рим, Италија
 Мјесто: Хала Пионир, Београд, Србија
 Мјесто: Нелсон Мандела Форум, Фиренца, Италија

Седма недеља 
 Мјесто: Сиднеј, Аустралија
 Мјесто: СПЕНС, Нови Сад, Србија
 Мјесто: Хала Пионир, Београд, Србија

Осма недеља 
 Мјесто: Кујаба, Бразил
 Мјесто: Wantirna South, Аустралија

Табела групе А

Група Б

Трећа недеља 
 Мјесто: Ерго Арена, Гдањск/Сопот, Пољска
 Мјесто: Гален центар, Лос Анђелес, САД

Четврта недеља 
 Мјесто: Ченстохова дворанА спортова, Ченстохова, Пољска
 Мјесто: Пирамида Валтер, Лонг Бич, САД

Пета недеља 
 Мјесто: Хофман Естејтс, САД
 Мјесто: Казањ одбојкашки центар, Казањ, Русија

Шеста недеља 
 Мјесто: Казањ одбојкашки центар, Казањ, Русија
 Мјесто: Азади одбојкашка дворана, Техеран, Иран

Седма недеља 
 Мјесто: Казањ одбојкашки центар, Калињинград, Русија
 Мјесто: Азади одбојкашка дворана, Техеран, Иран

Осма недеља 
 Мјесто: Азади одбојкашка дворана, Техеран, Иран
 Мјесто: Краков арена, Краков, Пољска

Табела групе Б

Група 2 
Домаћин групе 2 је Бугарска, побједници група Ц, Д и Е ће се квалификовати групу 2 финалног круга. Ако Бугарска буде побјденик групе Ц онда ће се и друго мјесто те групе квалификовати у групу 2 финалног круга.

Група Ц

Прва недеља 
 Мјесто: Калгари, Канада

Трећа недеља 
 Мјесто: Сан Мартин, Аргентина
 Мјесто: Ботевград арена, Ботевград, Бугарска

Четврта недеља 
 Мјесто: Халифакс, Канада
 Мјесто: Хавана, Куба

Пета недеља 
 Мјесто: Самерсајд, Канада
 Мјесто: Хавана, Куба

Шеста недеља 
 Мјесто: Хавана, Куба
 Мјесто: Полидепортиво Деми, Салта, Аргентина

Седма недеља 
 Мјесто: Авељанеда, Аргентина
 Мјесто: Варна, Бугарска

Осма недеља 
 Мјесто: Варна, Бугарска

Табела групе Ц

Група Д

Трећа недеља 
 Мјесто: Сувон, Јужна Кореја
 Мјесто: Момотаро арена, Окајама, Јапан

Четврта недеља 
 Мјесто: Чонан, Јужна Кореја
 Мјесто: Шимаџу арена, Кјото, Јапан

Пета недеља 
 Мјесто: Поатје, Француска
 Мјесто: Сувон, Јужна Кореја
 Мјесто: Туркоан, Француска

Шеста недеља 
 Мјесто: Будвар арена, Чешке Будјејовице, Чешка
 Мјесто: Осака, Јапан

Седма недеља 
 Мјесто: Тур, Француска
 Мјесто: Либерец, Чешка
 Мјесто: Руан, Француска

Осма недеља 
 Мјесто: Кастелно л Ле, Француска
 Мјесто: Спортска дворана у Опави, Опава, Чешка
 Мјесто: Брест арена, Брест, Француска

Табела групе Д

Група Е

Прва недеља 
 Мјесто: Матозињош, Португал

Друга недеља 
 Мјесто: Тампере ледена дворана, Тампере, Финска

Трећа недеља 
 Мјесто: Кортрајк, Белгија

Четврта недеља 
 Мјесто: Васа арена, Васа, Финска
 Мјесто: Хертогенбос, Холандија

Пета недеља 
 Мјесто: Васа арена, Васа, Белгија
 Мјесто: Хертогенбос, Холандија

Шеста недеља 
 Мјесто: Гронинген, Холандија

Седма недеља 
 Мјесто: Барона арена, Еспо, Финска
 Мјесто: Повоа де Варзим, Португал

Осма недеља 
 Мјесто: Антверпен, Белгија
 Мјесто: Повоа де Варзим, Португал

Табела групе Е

Група 3 
Домаћин групе 3 је Словачка, побједници група Ф, Г и Х ће се квалификовати групу 3 финалног круга. Ако Бугарска буде побједник групе Г онда ће се и друго мјесто те групе квалификовати у групу 3 финалног круга.

Група Ф

Пета недеља 
 Мјесто: Спортски центар Морача, Подгорица, Црна Гора

Шеста недеља 
 Мјесто: Истанбул, Турска

Табела групе Ф

Група Г

Пета недеља 
 Мјесто: Тепик, Мексико

Шеста недеља 
 Мјесто: Ник Галис дворана, Солун, Грчка

Табела групе Г

Група Х

Пета недеља 
 Мјесто: Тараз, Казахстан

Шеста недеља 
 Мјесто: Каиро, Египат

Табела групе Х

Финални круг 
Сва времена су по средњoевропском времену.

Група 3 
 Мјесто: Аегон арена, Братислава, Словачка

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Група 2 
 Мјесто: Варна, Бугарска

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Прва група 
Мјесто:  Мараканазињо, Рио де Жанеиро, Бразил

Група И

Табела групе И

Група Ј

Табела групе Ј

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч:  
  Еарвин Н`Џапет
 Најбољи поентер:  
 **  Бењамин Тониути
 Најбољи нападач:  
  Александар Атанасијевић
 Најбољи блокери:  
  Максвел Холт 
  Срећко Лисинац
 Најбољи одбрамбени играчи:  
  Еарвин Н`Џапет
  Микал Кубиак
 Најбољи либеро:  
  Павел Заторски

Референце

Спољашње везе 
Званични вебсајт

Светска лига у одбојци
Одбојка у Бразилу
Одбојка у 2015.
Чланци на ијекавици